Лазар Тодоров (Теодорович) Герман Голев е български възрожденец, търговец, собственик на търговска кантора във Влашко.

Биография 
Лазар Герман е роден около 1775 година в Банско в семейството на търговеца Тодор Николаев Герман. Брат е на Михаил Герман и Иван Герман и братовчед на Неофит Рилски. С братята си откриват в Букурещ търговската и банкерска къща „Братя Германи“, която има клонове във Виена и Венеция. Пътува до Париж. Установява контакти с Вук Караджич във Виена и му дава за публикуване няколко песни и друго българско народно творчество от Разлога, които Караджич пуска в Народна сръбска песнопойка от 1815 година и в „Додатък към Санктпетербургските сравнителни речници на всички езици и наречия, с особен оглед към български език“ в 1822 година, чрез които езиковедите по света се запознават с българския език.

Лазар Герман инициира и подпомага строежа на църквата „Света Троица“ в Банско. Поддържа контакти с братовчед си Неофит Рилски и подпомага финансово развитието на българската просвета.

Умира в 1838 или 1839 година в Серския затвор или в 1840 година в Банско.

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български предприемачи от Македония
Български търговци
Родени в Банско
Починали в Банско